Горбачи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбачи — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Горбачи — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Горбачи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области
 Горбачи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Горбачи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Горбачи — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Горбачи — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Горбачи — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Горбачи — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Горбачи — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Горбачи — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Горбачи — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Горбачи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Горбачи — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Горбачи — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Горбачи — село в Золочевском районе Львовской области.
 Горбачи — село во Львовском районе Львовской области.
 Горбачи — село в Бобровицком районе Черниговской области.
 Горбачи — село в Козелецком районе Черниговской области.